Joseph Kossakowski ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kasimir Kossakowski (1738–1794), Bischof von Livonien
 Joseph Korwin-Kossakowski (1772–1842), litauischer General, Kunstsammler